Okręty US Navy o nazwie USS  "Pawnee":
 Pierwszy "Pawnee" (1859) był slupem wojennym o napędzie śrubowym, który służył dla Unii podczas wojny secesyjnej.
 Drugi "Pawnee" (YT-21) był holownikiem portowym w latach 1898 - 1922.
 Trzeci "Pawnee" (SP-699) nosił wcześniej nazwę "Monoloa II". Był jachtem o drewnianym kadłubie, który był używany jako trałowiec do 1921.
 Czwarty SS "Pawnee" (SP-1685) miał być okrętem transportowym używanym w pobliżu wybrzeży Francji. Zakup statku anulowano w 1918.
 Piąty "Pawnee" (AT-74/ATF-74) był holownikiem oceanicznym, który był w służbie podczas II wojny światowej.
Pawnee